Seivässaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Seivässaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Seivässaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar